Лівезіле () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Лівезіле.
 Лівезіле () — комуна в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Адміністративний центр комуни Лівезіле.
 Лівезіле () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Лівезіле () — комуна в Румунії, у повіті Тіміш.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Лівезіле.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Візантя-Лівезь.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Глодень.
 Лівезіле () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Валя-Маре.